Серге́й Дми́триевич Моро́зов:
 Морозов, Сергей Дмитриевич (1897—?) — начальник Политуправления Черноморского флота СССР; капитан 1 ранга.
 Морозов, Сергей Дмитриевич (1905—1978) — артист цирка, режиссёр-педагог.